Vaes ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Vaes (1927–2012), belgischer Schriftsteller 
 Johannes Franciscus Vaes (1902–1978), belgischer Mineraloge
 Robert Vaes (1919–2000), belgischer Diplomat
 Stefaan Vaes (* 1976), belgischer Mathematiker

Siehe auch:
 Waes